U4 (U 4, U-4; ) может обозначать:

Метрополитен
 Название четвёртой линии () в ряде метрополитенов в немецкоязычных странах:
 линия Берлинского метрополитена
 линия Венского метрополитена
 линия Гамбургского метрополитена
 линия Мюнхенского метрополитена
 линия метрополитена Франкфурта-на-Майне

Техника
 U-4 — подводная лодка ВМС Германской империи, спущенная на воду в 1909 году.
 U-4 — подводная лодка ВМС Третьего Рейха, спущенная на воду в 1935 году.
 U-4 — подводная лодка ВМС ФРГ, спущенная на воду в 1962 году.

 U-4 - наименование самолётов Gulfstream IV, выпускаемых для ВВС Японии на авиазаводе компании "Синмейва когё" в городе Токусима

Примечания